Улья́новка:

Белоруссия 
 Ульяновка — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Ульяновка — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Ульяновка — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Ульяновка — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Ульяновка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Ульяновка — до 2006 г. название села Чиаури в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.
 Ульяновка — до 2011 г. название села Илиацминда в Сигнахском муниципалитете края Кахетия.
 Ульяновка — прежнее название села Вахтангиси в Гардабанском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Ульяновка — до 2019 г. название села Верхвиани в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Ульяновка — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Ульяновка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
Алтайский край
 Ульяновка — село в Ключевском районе, упразднено в 1980-е годы.
 Ульяновка — село в Смоленском районе, упразднено в 1995 г.
Башкортостан
 Ульяновка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Ульяновка — деревня в Куюргазинском районе.
Белгородская область
 Ульяновка — хутор в Волоконовском районе.

Вологодская область
 Ульяновка — деревня в Грязовецком районе

Воронежская область
 Ульяновка — село в Борисоглебском районе.
 Ульяновка — хутор в Репьёвском районе.

Забайкальский край
 Ульяновка — село в Шилкинском районе.
Калининградская область
 Ульяновка — река в Калининградской области России.
 Ульяновка — посёлок в Ладушкинском городском округе.

Курская область
 Ульяновка — деревня в Хомутовском районе.

Ленинградская область
 Ульяновка — посёлок городского типа в Тосненском районе.
 Ульяновка — ныне не существующая деревня, располагавшаяся в Тосненском районе.
Липецкая область
 Ульяновка — деревня в Измалковском районе.
Мордовия
 Ульяновка — деревня в Ардатовском районе.
 Ульяновка — посёлок в Ардатовском районе, упразднён в 2003 г.
 Ульяновка — посёлок в Атяшевском районе.
Московская область
 Ульяновка — деревня в Коломенском районе.
Нижегородская область
 Ульяновка — деревня в Пильнинском районе
Новосибирская область
 Ульяновка — село в Краснозерском районе.
Омская область
 Ульяновка — село в Омском районе.
Орловская область
 Ульяновка — деревня в Корсаковском районе.
 Ульяновка — деревня в Кромском районе.
Пензенская область
 Ульяновка — деревня в Башмаковском районе, упразднена в 1990 г.
 Ульяновка — посёлок в Белинском районе.
 Ульяновка — село в Кузнецком районе.
 Ульяновка — село в Тамалинском районе.
Пермский край
 Ульяновка — деревня в Чернушинском районе
Рязанская область
 Ульяновка — деревня в Рязанском районе
Самарская область
 Ульяновка — посёлок в Кошкинском районе
Ставропольский край
 Ульяновка — посёлок в Георгиевском районе.
 Ульяновка — село в Минераловодском районе.
Тамбовская область
 Ульяновка — село в Кирсановском районе.
 Ульяновка — деревня в Уваровском районе.
Татарстан
 Ульяновка — село в Черемшанском районе.
Тверская область
 Ульяновка — деревня в Максатихинском районе.
Тульская область
 Ульяновка — деревня в Венёвском районе.
 Ульяновка — деревня в Каменском районе.
 Ульяновка — деревня в Ленинском районе.
Тюменская область
 Ульяновка — деревня в Вагайском районе.
Ульяновская область
 Ульяновка — деревня в Барышском районе.
Чувашия
 Ульяновка — посёлок в Батыревском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ульяновка — село в Белогорском районе.
 Ульяновка — село в Красногвардейском районе.
 Ульяновка — село в Раздольненском районе.

Украина 
Винницкая область
 Ульяновка — село в Барском районе.
 Ульяновка — село в Липовецком районе.
 Ульяновка — посёлок в Тульчинском районе.
 Ульяновка — село в Ямпольском районе.

Днепропетровская область
 Ульяновка — село в Васильковском районе.
 Ульяновка — село в Криничанском районе.
 Ульяновка — село в Никопольском районе.
 Ульяновка — село в Петриковском районе.
 Ульяновка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Ульяновка — до 2016 года название села Малиновка в Покровском районе.

Житомирская область
 Ульяновка — село в Житомирском районе.
 Ульяновка — село в Романовском районе.

Запорожская область
 Ульяновка — село в Васильевском районе.
 Ульяновка — село в Вольнянском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Ожерельное в Пологовском районе.

Киевская область
 Ульяновка — село в Переяслав-Хмельницком районе.
 Ульяновка — село в Сквирском районе.

Кировоградская область
 Ульяновка — село в Александрийском районе.
 Ульяновка — село в Бобринецком районе.
 Ульяновка — село в Новоукраинском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название города Благовещенское в Благовещенском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название посёлка Вишневое в Маловисковском районе.

Луганская область
 Ульяновка — село в Ровеньковском городском совете.

Николаевская область
 Ульяновка — село в Братском районе.
 Ульяновка — село в Новобугском районе.
 Ульяновка — село в Новоодесском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Михайловка в Николаевском районе.

Одесская область
 Ульяновка — село в Березовском районе.
 Ульяновка — село в Ивановском районе.
 Ульяновка — село в Лиманском районе.
 Ульяновка — село в Окнянском районе.
 Ульяновка — село в Николаевском районе.

Полтавская область
 Ульяновка — до 2016 года название села Почаевка в Гребёнковском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Петрашёвка в Полтавском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Княжая Лука в Хорольском районе.

Ровненская область
 Ульяновка — село в Млиновском районе.

Сумская область
 Ульяновка — посёлок городского типа в Белопольском районе.
 Ульяновка — село в Конотопском районе.

Харьковская область
 Ульяновка — посёлок, Богодуховском районе.
 Ульяновка — село в Красноградском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Оляновка в Зачепиловском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Александровское в Кегичёвском районе.

Херсонская область
 Ульяновка — село в Белозёрском районе.
 Ульяновка — село в Скадовском районе.

Хмельницкая область
 Ульяновка — село в Каменец-Подольском районе.
 Ульяновка — село в Славутском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Гавриловка в Изяславском районе.
 Ульяновка — до 2016 года название села Юхт в Красиловском районе.

Черкасская область
 Ульяновка — село в Маньковском районе.

Черниговская область
 Ульяновка — до 2016 года название села Вознесенское в Черниговском районе.

См. также 
Ульяновка (река)
Ульянка
 Новая Ульяновка
 Ульяновка Вторая